Alaska Aces – amerykański klub hokejowy
 Alaska Aces – filipiński klub koszykarski